Heuduck ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm von Heuduck (1821–1899), preußischer General der Kavallerie
 Wilhelm Konrad Hans von Heuduck (1861–1930), preußischer Generalleutnant